Куйбышевка — топоним:

Россия 
 Куйбышевка — река на острове Итуруп
 Куйбышевка — до 1993 г. название аула Агуй-Шапсуг Туапсинского района Краснодарского края.
 Куйбышевка-Восточная — с 1936 по 1957 гг. название г. Белогорск в Амурской области.

Украина 
 Куйбышевка — до 2016 г. название села Бугские Пороги в Доманёвском районе Николаевской области.
 Куйбышевка — до 2016 г. название села Великая Солёная в Еланецком районе Николаевской области.

См. также 
 Куйбышев
 Куйбышево
 Куйбышевское